Деалу Фрумос има више значења:

 Деалу Фрумос (Ваду Моцилор), насеље у округу Алба у Румунији
 Деалу Фрумос (Гарда де Сус), насеље у округу Алба у Румунији
 Деалу Фрумос (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Деалу Фрумос (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Деалу Фрумос (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији